Robert Arden (1898–1973) német író
Robert Arden – ifjabb Robert Heymann (1901–1963) német krimi és vadnyugati kalandregényíró egyik írói álneve
Robert Arden (1922–2004) amerikai filmszínész, producer